Martín Pérez puede referirse a:

 Martín Pérez, beisbolista venezolano
 Martín Pérez, periodista cultural argentino
 Martín Pérez Agripino, artista visual argentino
 Martín Pérez de Ayala, teólogo español
 Martín Pérez de Siones, militar español
 Martín Pérez Disalvo (Coscu), jugador de esports y cantante argentino
 Martín Pérez Guedes, futbolista argentino
 Martín Pérez Ibarra, escritor chileno
 Martín Perezlindo, futbolista argentino
 Martín Pérez Monteverde, empresario y político peruano
 Martín Pérez Scremini, sacerdote uruguayo